Frauenkirche kan verwijzen naar:
Frauenkirche (Dresden)
Frauenkirche (München)
Frauenkirche (Neurenberg)